Маснада, Фаусто
 Маснада, Флоранс